X3 o X-3 puede referirse a:

 X-Men: The Last Stand, también conocida como X-Men 3 o X3, tercera película basada en los cómics de X-Men.
 X-3 Stiletto, avión de reacción experimental.
 BMW X3, automóvil compacto de BMW.
 Hapag-Lloyd Express, según el código IATA para aerolíneas.
 Megaman X3, tercer videojuego de la serie Megaman X.
 X3 (tren), un modelo de tren fabricado por Alstom
 X3: Reunion, videojuego de simulación espacial para PC desarrollado por Egosoft.
 Nokia X3 Celular, teléfono celular deslizable con cámara de 3.2 megapíxeles y teclas multimedia.
 Helicóptero experimental Eurocopter X3